Сечу () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Кіождень.
 Сечу () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Фиртецешть.
 Сечу () — село в Румунії, у повіті Прахова. Адміністративно підпорядковується місту Болдешть-Скеєнь.